Il singolare del torneo di tennis Munich WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 3–6, 6–3, 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Guillermo Vilas (primo turno)
 Johan Kriek (semifinali)
 Sandy Mayer (primo turno)

 Eddie Dibbs (primo turno)
 Mark Edmondson (primo turno)
 Vijay Amritraj (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Munich WCT 1982